АВР — многозначная аббревиатура:

 Автоматический ввод резерва
 Академия внешней разведки

См. также 
 
 AVR